Gun, glasgow-i hard rock, glam metal, heavy metal együttes
Gun, hosszú botfegyver a kínai Vusu harcművészetben
Gun, Beninben, Plateau megyében élő nemzetiség